Dennell ist der Name von

 Robin Dennell (* 1947), britischer Archäologe
 Herbert Dennell Motorworks, West Leeds Motor Co., Leeds, britischer Motorradhersteller